Athena kan have flere betydninger:

 Athene – en gudinde for visdom i græsk mytologi
 Prinsesse Athena – en dansk prinsesse
 Athena (musikgruppe) – en tyrkisk punk/ska musikgruppe
 Athena IT-Group – et dansk aktieselskab som udfører og leverer it-løsninger